Termenul „Puyehue” se poate referi la:
 Puyehue, comună în provincia Osorno, Chile
 Puyehue (vulcan), în Chile
 Puyehue (lac), în Chile